Radio